Die 1. Liga 1953 war die 19. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 15. März und endete am 8. November 1953.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab. Zudem trat OWKS Kraków zurück, da nur CWKS Warschau als Armeemannschaft vorbehalten war, in der 1. Liga spielen zu dürfen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1953 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953